Il singolare del torneo di tennis Johannesburg Indoor 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Heinz Günthardt che ha battuto in finale Victor Amaya 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 José Luis Clerc (semifinali)
 John Sadri (primo turno)
 Victor Amaya (finale)
 Heinz Günthardt (campione)

 Andrew Pattison (secondo turno)
 Carlos Kirmayr (semifinali)
 Shlomo Glickstein (quarti di finale)
 Patrice Dominguez (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Johannesburg Indoor 1980